Бре́стський прову́лок — провулок у різних населених пунктах України. Назва — на честь білоруського міста Брест.

 Брестський провулок — провулок у місті Донецьк.
 Брестський провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Брестський провулок — провулок у місті Луганськ.
 Брестський провулок — провулок у місті Полтава.
 Брестський провулок — провулок у місті Сімферополь.
 Брестський провулок — провулок у місті Харків.

 Брестський провулок — зниклий провулок Києва, існував у місцевості Пріорка.

Провулки